Příjmení Kellner či Kelner neslo nebo nese více osobností. Pochází (stejně jako příjmení Keler, Kelar, Keller nebo Kelnar) ze středohornoněmeckého këllaere, jež znamená sklepmistr, sklepník, později důchodní. V současné němčině výraz Kellner označuje číšníka.

Kellner
 Adolf Kellner (1904–1953) – český dialektolog, bohemista a romanista
 Adolf Kellner (politik) (1897–?) – československý právník a politik německé národnosti
 Alex Kellner (1924–1996) – baseballista
 Carl Kellner (optik) (1829–1855) – německý optik
 Carl Kellner (mystik) (1851–1905) – rakouský mystik, zakladatel Ordo Templi Orientis
 Douglas Kellner (* 1943) – významný představitel kulturálních studií v USA
 Gyula Kellner (1871–1940) – maďarský atlet
 Jan Kellner – více jmen
 Johann Christoph Kellner – německý skladatel, syn Johanna Petera
 Johann Peter Kellner – německý skladatel, otec Johanna Christopha
 Oscar Kellner (1851–1911) – německý agronom
 Peter Kellner-Hostinský (1823–1873) – slovenský spisovatel, novinář, historik a filozof
 Petr Kellner (1964–2021) – český manažer a miliardář
 Robert Kellner (1922–1992) – český dokumentární fotograf
 Vladimír Kellner (1949–2022) – český vědec, pracovník výzkumného ústavu pivovarského a sladařského

ženský tvar s přechýlením
 Anna Kellnerová (* 1996) – česká parkurová jezdkyně
 Renáta Kellnerová (* 1967) – česká manažerka
 Rosa Kellner (1910–1984) – německá lehká atletka, běžkyně

Kelner
 Jaroslav Kelner (* 1956) – český silový trojbojař (powerlifter), otec Petra Kelnera
 Petr Kelner (* 1981) – český zápasník ve vale tudo (ultimátní zápas), syn Jaroslava Kelnera

Podobná příjmení 
 Gellner
 Kelar
 Keler
 Kelnar
 Keller

Jiné 
 Kellnerova – ulice v Brně
 Kellnerova – ulice v Praze
 Nadace The Kellner Family Foundation – rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových

Reference 

Německá příjmení
Židovská příjmení